La communauté de communes du Saulnois (CCS) est une communauté de communes située dans le département de la Moselle en région Grand Est.

Il s'agit du deuxième EPCI qui comporte le plus grand nombre de communes de France : 128 communes réparties sur les 5 cantons de l'ancien arrondissement de Château-Salins, absorbé en 2016 par celui de Sarrebourg pour former l'arrondissement de Sarrebourg-Château-Salins.

Histoire 
La communauté de communes du Saulnois est créée le , par arrêté préfectoral du .

Composition 
La communauté de communes est composée des  suivantes :

Établissements publics de coopération intercommunale limitrophes

Démographie

Administration 
Le Conseil communautaire est composé de 148 délégués.

Le bureau communautaires est composé de 21 membres : le président, 10 vice-présidents et 10 délégués.

Transports 
La communauté de communes est devenue Autorité organisatrice de la mobilité (AOM).

Impact énergétique et climatique 

Énergie et effet de serre étant intimement liés, ATMO Grand Est tient à jour les statistiques énergétiques et climatiques de la communauté de communes du Saulnois pour l'année 2020 et pour tous les secteurs, y compris les transports.

Énergie et climat 

Dans le cadre du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) du Grand Est, ATMO Grand Est tient à jour les statistiques énergétiques  des établissements publics de coopération intercommunale de la région sous forme de diagramme de flux.

L'énergie finale annuelle, consommée en 2020, est exprimée en gigawatts-heure.

L'énergie produite en 2020 est également exprimée en gigawatts-heure.

Les gaz à effet de serre sont exprimés en kilotonnes équivalent .

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
Liste des intercommunalités de la Moselle

Liens externes 
 
 
 
 Pays du Saulnois sur le Carrefour des pays lorrains

Saulnois
Division administrative fondée en 1998
Dieuze
Château-Salins